Krîciovo (în ) este localitatea de reședință a comunei Krîciovo din raionul Teceu, regiunea Transcarpatia, Ucraina.

Demografie 

Conform recensământului din 2001, majoritatea populației localității Krîciovo era vorbitoare de ucraineană (%), existând în minoritate și vorbitori de alte limbi.

Note 

Krîciovo, Krîciovo, Teceu, Transcarpatia
Krîciovo, Krîciovo, Teceu, Transcarpatia
Krîciovo, Krîciovo, Teceu, Transcarpatia